Николай Кириллович Дыбенко (21 октября 1928 года — 19 июня 2002 года) — советский партийный деятель, дипломат. Член КПСС в 1951-91 гг. Кандидат в члены ЦК КПСС (1981—90 гг.). Чрезвычайный и Полномочный Посол. Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР (1979—89 гг.) от Литовской ССР. Кандидат экономических наук (1978)

Биография 
Родился 21 октября 1928 года. В 1952 году окончил Сибирский металлургический институт, в 1968 году — Высшую партийную школу при ЦК КПСС (заочно).

1952—1955 — инженер, заместитель начальника цеха завода (Рыбинск, Новосибирск).

1955 — на партийной, советской работе.

1957—1958 — 2-й секретарь Октябрьского районного комитета КПСС (Новосибирск).

1959—1962 — 1-й секретарь Октябрьского районного комитета КПСС (Новосибирск).

1962—01.1963 — заведующий отделом Новосибирского областного комитета КПСС.

17.01.1963—22.12.1964 — 2-й секретарь Новосибирского промышленного областного комитета КПСС.

12.1964—1966 — 1-й секретарь Новосибирского городского комитета КПСС.

1966—1973 — секретарь Новосибирского областного комитета КПСС.

1973—1978 — в ЦК КПСС.

11.12.1978—17.09.1986 — 2-й секретарь ЦК КП Литвы.

11.12.1978—17.09.1986 — член Бюро ЦК КП Литвы.

03.03.1981—02.07.1990 — кандидат в члены ЦК КПСС.

01.09.1986—18.03.1991 — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Мозамбике.

С 1991 года — на пенсии.

Умер 19 июня 2002 года в Москве. Похоронен на .

Примечания

Ссылки 
 Дыбенко Николай Кириллович. Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза (1898—1991)
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0004/6cc5555b Дыбенко Николай Кириллович]. Биография на сайте AzLibr.ru
 Ордена 

Кандидаты в члены ЦК КПСС
Чрезвычайные и полномочные послы СССР
Депутаты Совета Национальностей от Литовской ССР
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Послы СССР в Мозамбике
Персональные пенсионеры союзного значения
Выпускники Сибирского индустриального университета
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Вторые секретари ЦК КП Литвы
Первые секретари Новосибирского горкома КПСС
Вторые секретари Новосибирского обкома КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 11-го созыва